

Pessoas 
 Warren Beatty
 Papiro Chester Beatty
 John Beatty
 John Beatty Howell
 John Beatty (filósofo)

Localidades 
 Beatty (Nevada)

Outros 
 2925 Beatty

Desambiguação